Франклин Майкл «Фрэнк» Симек (родился 13 октября 1984 года) — американский футболист, который в настоящее время является свободным агентом.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Симек родился в Сент-Луисе, штат Миссури, он начал играть в футбол ещё в детстве в США. Но, когда Симеку было 12 лет, его семья переехала в Лондон, так как его отец был назначен на важную должность в английском офисе «Anheuser-Busch». Он подписал соглашение с молодёжной командой «Арсенала», но решил вернуться в Сент-Луис. Там он играл в команде Высшей школы университета Сент-Луиса и в клубе «Метро» с такими товарищами по команде, как Крис Лофтус, Натан Сабич, Эрик Джозеф и Адам Лэнтер под руководством Дэйва Фернандеса и Дейла Шилли. Однако за это время «Арсенал» пригласил его вернуться, чтобы играть за молодёжную команду.
 
В «Арсенале» он стал капитаном резервного состава, но в первую команду попал с трудом, вместо него на поле зачастую выходили Лоран, Коло Туре, Эммануэль Эбуэ и Джастин Хойт. Он сыграл один матч за «Арсенал» в Кубке Лиги против «Вулверхэмптон Уондерерс» 2 декабря 2003 года.

«Шеффилд Уэнсдей» 
 
Симек присоединился к «совам» на правах свободного агента, будучи уволенным из «Арсенала» летом 2005 года. Он дебютировал в «Шеффилд Уэнсдей» в день открытия сезона 2005/06 в матче против «Сток Сити». Постепенно он стал всё чаще попадать в основной состав команды, вытеснив любимца болельщиков Ли Буллена с облюбованной им позиции правого защитника. Симек забил свой первый гол в новом клубе в выездном матче против «Миллуолла». Этот гол был единственным в матче, и он помог «совам» избежать вылета. Отличиться первым домашним голом Симеку удалось в 2006/07 сезоне в матче против «Колчестер Юнайтед». Симеку удалось окончательно закрепиться в основном составе, и он стал любимцем публики благодаря своей жесткой игре в отборе и выносливости.
 
Симек подписал новый контракт с «Шеффилд Уэнсдей» 26 июля 2007 года. По условиям соглашения он должен был оставаться на «Хиллсборо» до 2010 года.
 
В декабре 2007 года Симек получил серьёзную травму лодыжки в игре против «Кристал Пэлас». Травма выбила его из первой команды «Уэнсдей» больше чем на десять месяцев. Он постепенно восстановился, параллельно играя за резервный состав, а 25 октября 2008 года он был заявлен на матч против «Бирмингем Сити». Через три дня он, наконец, вернулся в первую команду, когда вышел на замену в матче против «Плимут Аргайл».

«Карлайл Юнайтед» 
 
Симек подписал двухлетний контракт с «Карлайл Юнайтед» и присоединился к команде 1 июля 2010 года. С тех пор он был ключевым игроком в команде, кроме начала сезона 2011/12, когда он получил травму, которая вывела его из строя на 5 месяцев. В отсутствие Симека позицию правого защитника занимали поочерёдно Джеймс Тавернье и Кристиан Рибейро, но после выздоровления Симек сразу снова занял своё место в обороне «Карлайла». В июле 2012 года Симек подписал новый годичный контракт с «камбрийцами» и пробыл в клубе до лета 2013 года.
 
В ноябре 2013 Симек был на просмотре в брунейском клубе ДПММ, выступающем в чемпионате Сингапура.

Международная карьера 
 
Симек получил свой первый вызов в национальную сборную Соединённых Штатов в 2007 году, и дебютировал на международной арене 28 марта в матче против Гватемалы во Фриско (Техас), игра закончилась безголевой ничьёй. В настоящее время он имеет в активе пять полных матчей за сборную. Симек вышел на замену в финале Золотого кубка КОНКАКАФ 2007 против Мексики, Джонатан Спектор столкнулся головой с Андресом Гуардадо и должен был быть заменён. США победили в матче со счётом 2:1, Бенни Фейлхабер забил решающий гол сразу после выхода на поле Симека.
 
Он получил свой первый вызов в сборную после 2007 года в преддверии чемпионата мира 2010 года, ранее не выдержав конкуренции со Стивом Черандоло. Он был также вызван в сборную США на товарищеский матч против Нидерландов в марте 2010 года.

Работа в СМИ 
 
15 апреля 2009 года Симек был приглашён «Arsenal TV Online» в качестве второго комментатора на ответный матч «Арсенала» против «Вильярреала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2008/09. Будучи травмированным, он также регулярно проводил анализ и рассказывал об игре «Шеффилд Уэнсдей» для «BBC Radio».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Frank Simek on Yanks Abroad

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»